Označení Dům Matky Terezy může znamenat:

 Dům matky Terezy (film) – film režiséra Deža Ursínyho (1993)
 Dům Matky Terezy (Hradec Králové) – charitativní zařízení s azylovým domem a dalšími službami v Hradci Králové-Pouchově
 Dům Matky Terezy (Skopje) – památník a muzeum Matky Terezy v jejím rodném Skopje